Albert Neuhuys (1844-1914), kunstschilder
 Albert Neuhuys (1895-1968), schilder en tekenaar